Дик Поуп (; ) — английский кинооператор.

Творческая биография 
В детстве увлёкся фотографией. Начинал в кинолаборатории фирмы Pathé в Лондоне, снимал фильмы категории B. Работал в документальном кино для BBC.

Среди режиссёров, с которыми впоследствии работал Дик Поуп, — Майкл Ли, Барри Левинсон, Филип Ридли, Нил Бёргер, Ричард Линклейтер.

Член Британского общества кинооператоров.

Признание 
Лауреат многих международных премий, его работа в фильме «Иллюзионист» была номинирована на «Оскар».

Обладатель премии техническому специалисту «Vulcain» 67-го Каннского кинофестиваля в 2014 году за фильм Майкла Ли «Уильям Тёрнер».

Избранная фильмография 
  — Новый расклад в Покерхаусе / Porterhouse Blue (Роберт Найтс, номинация на премию BAFTA TV)
  — Зеркальная кожа / The Reflecting Skin (Филип Ридли, премия кинофестиваля в Ситжесе)
  — Сладости жизни / Life Is Sweet (Майк Ли)
  — Обнажённая / Naked (Майк Ли)
  — Тайны и ложь / Secrets & Lies (Майк Ли, «Золотая лягушка» на кинофестивале в Лодзи)
  — Кутерьма / Topsy-Turvy (Майк Ли)
  — Всё или ничего / All or Nothing (Майк Ли)
 2002 — Николас Никкльби / Nicholas Nickleby ()
  — Вера Дрейк / Vera Drake (Майк Ли, Золотая лягушка на кинофестивале в Лодзи)
  — Человек года / Man of the Year (Барри Левинсон)
 2006 — Иллюзионист / The Illusionist (Нил Бергер, номинация на «Оскар», Серебряная лягушка на кинофестивале в Лодзи и др. награды)
  — Я и Орсон Уэллс / Me and Orson Welles (Ричард Линклейтер)
 2008 — Беззаботная / Happy-Go-Lucky (Майк Ли)
  — Ещё один год / Another Year (Майк Ли)
  — Берни / Bernie (Ричард Линклейтер)
  — Уильям Тёрнер / Mr. Turner (Майк Ли)
  — Анжелика / Angelica (Митчелл Лихтенштейн)
 2015 — Легенда / Legend (Брайан Хелгеленд)
  — Петерлоо / Peterloo (Майк Ли)
  — Мальчик, который обуздал ветер / The Boy Who Harnessed the Wind (Чиветел Эджиофор)
 2019 — Сиротский Бруклин / Motherless Brooklyn (Эдвард Нортон)
  — Костюм / The Outfit (Грэм Мур)

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров
 Sun King. Dick Pope BSC / MR TURNER

Лауреаты премии «Спутник»